

Sigle
 Scottish National Party  – Partito Nazionale Scozzese, partito politico indipendentista scozzese
 Seychelles National Party  – partito politico delle Seychelles
 Slovenské národné povstanie  – Insurrezione nazionale slovacca
 Socijalistička Narodna Partija  – Partito Popolare Socialista del Montenegro
 Supply Network Planning  – modulo SAP

Codici 
 SNP  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint Paul Island (Stati Uniti d'America)
 snp – codice ISO 639-3 della lingua siane

Scienza 
Single Nucleotide Polymorphism  – Polimorfismo a singolo nucleotide
 Sistema nervoso periferico
 Solar Neutrino problem  – Problema dei neutrini solari

Informatica 
 SNP  – formato di file ed estensione di Microsoft Access